Alfonso de Liechtenstein  
(Alfons Constantin Maria von Liechtenstein) (nacido el 18 de mayo de 2001) es el único hijo del príncipe Maximiliano de Liechtenstein y de su esposa de origen panameño Ángela Gisela Brown. Tiene el tratamiento protocolario de Su Alteza Serenísima (S.A.S.). También es Conde de Rietberg.

Biografía 

El príncipe Alfonso nació el 18 de mayo del 2001 en la ciudad de Londres. Es el único hijo del príncipe Maximiliano de Liechtenstein y de su esposa, la princesa de origen panameño Ángela de Liechtenstein.

Dato curioso 

Además, es el único príncipe europeo descendiente de negros. Por no mencionar a Alexandre Coste, quien es el hijo que tuvo el príncipe Alberto II de Mónaco con la togoleña Nicole Coste, en este caso; Alexandre no tiene derecho a la sucesión del trono del principado por haber sido procreado fuera del matrimonio, el primer puesto lo ocupa su medio hermano menor, el príncipe Jaime de Mónaco, fruto del matrimonio de su padre con Charlene de Mónaco. Mientras que el príncipe Alfonso está en su derecho siempre y cuando los descendientes del príncipe Luis de Liechtenstein tomen la decisión de cederle el puesto a él u otro integrante de la Casa de Liechtenstein como su padre.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Familia Principesca de Liechtenstein (en inglés)
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)
 Entrevista a la Familia Principesca de Liechtenstein en Viena (en alemán)

Príncipes de Liechtenstein
Nacidos en Londres
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI
Católicos de Liechtenstein